Swonarjowa ist der Familienname folgender Personen:

 Alla Swonarjowa (* um 1950), ukrainische Badmintonspielerin
 Wera Igorewna Swonarjowa (* 1984), russische Tennisspielerin